Мужская сборная Австрии по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Австрию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Австрии ().

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 44-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

См. также 
 Женская сборная Австрии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Страница мужской сборной на официальном сайте Федерации хоккея на траве Австрии
 Официальный сайт Федерации хоккея на траве Австрии

Австрия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Австрии